Rocky de Bever, mascotte van de Walibiparken

Nederlandse personen 
 Bas de Bever, mountainbiker, BMX-wielrenner en BMX-coach
 John de Bever, zanger en (zaal)voetballer
 Kees de Bever, architect
 Leo de Bever, architect

Zie ook 
 Bever